Рустамбеков — фамилия; имеет женскую форму Рустамбекова.
 Рустамбековы — азербайджанский бекский род из Карабаха.
 Рустамбеков, Искандер-бек (1845—1918) — азербайджанский поэт.
 Рустамбеков, Кямиль Аслан оглы (1924—1991) — азербайджанский советский кино- и телережиссёр, сценарист, продюсер.
 Рустамбеков, Рустам-бек (1807—1873) — капитан русской армии, азербайджанский военный и общественный деятель.